Charritte peut faire référence à :

Patronyme 
Membres de la famille Casamajor, seigneurs de Charritte :
 Jean-Pierre de Casamajor de Charritte (1648-1723), gouverneur de la Martinique et de Saint-Domingue
 Charles de Charritte (1733-1815), vice-amiral, petit-fils du précédent

Toponyme 

 Charritte, ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à Arraute-Charritte ;
 Arraute-Charritte, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Charritte-de-Bas, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Charritte-de-Haut, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut ;
 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, commune française des Pyrénées-Atlantiques
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France